Ла Пломоса има више значења:

 Ла Пломоса (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пломоса (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пломоса (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику